Schwichtenberg steht für:
 Schwichtenberg (Borrentin), Ortsteil der Gemeinde Borrentin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwichtenberg (Galenbeck), Ortsteil der Gemeinde Galenbeck, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

Schwichtenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Schwichtenberg (* 1938), deutscher Künstler
 Günter Schwichtenberg (* 1942), deutscher Physiker und Informatiker
 Hans Schwichtenberg (1910–1991), deutscher Politiker (SPD)
 Helmut Schwichtenberg (* 1942), deutscher Mathematiker
 Holger Schwichtenberg (* 1972), deutscher Autor von EDV-Büchern
 Ingo Schwichtenberg (1965–1995), deutscher Rock-Schlagzeuger
 Martel Schwichtenberg (1896–1945), deutsche Malerin und Grafikerin
 Tina Schwichtenberg (* 1944), deutsche Bildhauerin und Aktionskünstlerin